Юрий Рабинович
 Рабинович, Юрий Германович (1886—1968) — российский и американский учёный-физик, математик.
 Рабинович, Юрий Григорьевич (род. 1937) — российский композитор, заслуженный артист России
 Рабинович, Юрий Ефимович (1932—1990) — деятель советского кинематографа, звукооператор, педагог.